Bertrando Rossi seniore, figlio di Rolando e fratello di Giacomo
 Bertrando Rossi juniore, figlio di Bertrando seniore; fu conte di San Secondo e di Berceto
 Bertrando de' Rossi, figlio di Giacomo; fu capostipite del ramo dei Rossi di Ravenna
 Bertrando de' Rossi, figlio di Pier Maria II; fu conte di Berceto